Куля — стереометричне тіло
 Земна куля
 Повітряна куля
 Куля — одна із сигнальних фігур.
 Куля — головна частина набою, що вилітає із вогнепальної зброї
Астрономія
 Куля — галактика
 Куля — група галактик
 Куля — скупчення галактик

Див. також 
 Кулі
 Кулька (значення)

Джерела